Орден «За заслуги» (Болгарія)
 Військовий орден «За заслуги» (Баварія)
 Баварський орден «За заслуги» (ФРН)
 Орден «За заслуги» (Португалія)
 Орден «За заслуги» (Пруссія) (Pour le Mérite)
 Орден «За заслуги» (Україна)
 Орден «За заслуги» (Франція)